Валу́ево — название населённых пунктов.

Россия 
 Валуево — село Завитинском районе Амурской области.
 Валуево — посёлок в Новомосковском административном округе Москвы.
 Валуево — деревня в Можайском районе Московской области.
 Валуево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Валуево — село в Мясниковском районе Ростовской области.
 Валуево — село в Одоевском районе Тульской области.

Прочее 
 Валуево (усадьба)

См. также 
 Верхнее Валуево — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Нижнее Валуево — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.